Breakfast in Bed kan syfta på:

 Breakfast in Bed – en soul-/R&B-sång skriven av Eddie Hinton och Donnie Fritts
 Breakfast in Bed (film, 1930) – film 1930 regisserad av Fred Guiol
 Breakfast in Bed (film, 1978) – med Jenny Sullivan och John Ritter
 Breakfast in Bed (en sång av Brenda K. Starr) – en sång av Brenda K. Starr från hennes album Brenda K. Starr 1987
 Breakfast in Bed (en sång av Deep Purple) – en sång av Deep Purple från albumet Slaves & Masters 1990
 Breakfast in Bed (film, 1990) – en mjukporrfilm från 1990 med Marilyn Chambers
 Breakfast in Bed (en sång av Loudon Wainwright III) – en sång av Loudon Wainwright III från hans album Little Ship 1997
 Breakfast in Bed (en sång av Brainpool) – en sång av Brainpool
 Breakfast in Bed (musikalbum) – femte studioalbumet från 2007 av Joan Osborne